Платфо́рма ( от  «плоский» +  «форма») может означать:

 Железнодорожная платформа:
 Платформа — возвышенная площадка, помост для посадки пассажиров в вагоны, для нагрузки и выгрузки товаров.
 Остановочный пункт — предназначенный для остановки поездов участок железнодорожного пути, часто ошибочно метонимически называется платформой.
Платформа — тип подвижного состава: грузовой вагон без крыши.
Платформа, Политическая платформа — программа политической партии или кандидата на политическую должность (депутат, мэр, губернатор) перед выборами; в Англии и Америке публичная трибуна для произнесения речей, в переносносном смысле — политическая речь.
 Платформа — совокупность основных компонентов, набор комплектующих, типовые конструктивные и технологические решения, применяемое оборудование в конструкции автомобиля.
Платформа — крупный участок континентальной земной коры, характеризующийся относительно спокойным тектоническим режимом.
 Платформа — один из компонентов обуви: заметно утолщённая подошва обуви.
 Платформа — популярная американская стрижка.

Название 
 «Платформа» — музыкально-литературный клуб в Санкт-Петербурге.
«Платформа» — роман французского писателя Мишеля Уэльбека, опубликованный в 2001 году.
 «Платформа» — китайский фильм 2000 года.
 «Платформа» — испанский фильм 2019 года.
 «Платформа» — музыкальный фестиваль, проводимый с 2007 года в первые выходные июля в Подмосковье.

См. также 
 «Платформа-М» — российский дистанционно управляемый роботизированный ударный комплекс.
 «Платформа-О» — российский перспективный тягач производства КамАЗа для стратегических ракетных комплексов.
 Платформа 1300-й серии — космическая платформа.
 Платформа HD — ныне не существующий российский оператор спутникового телевидения.
 Платформа Гью — Стюарта — разновидность параллельного манипулятора, в которой используется октаэдральная компоновка стоек.
 Платформа Петрониус — глубоководная нефтепромысловая платформа.
 Платформа для корпоративных мобильных приложений.
 Автомобильная платформа — автомобильный прицеп для перевозки грузов.
 Нефтяная платформа — сложный инженерный комплекс, предназначенный для бурения скважин и добычи углеводородного сырья, залегающего под дном моря, океана либо иного водного пространства
 Орудийная платформа — составная часть станка (вращающейся части) артиллерийской установки, на которой размещается станина с качающейся частью, механизмы наведения, прицелы, места для артиллерийского расчёта и другое.

Примечания